Тарасенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Тарасенков, Александр (род. 1980) — эстонский футболист.
 Тарасенков, Алексей Терентьевич (1816—1873) — российский невропатолог и психиатр, доктор медицины, главный врач Шереметевской больницы.
 Тарасенков, Анатолий Кузьмич (1909—1956) — советский литературовед, поэт и редактор, литературный критик.
 Тарасенков, Владимир Иванович (род. 1946) — советский боксёр, чемпион Европы.
 Тарасенков, Дмитрий Анатольевич (род. 1940-е) — русский писатель, переводчик и сценарист, журналист на Радио «Свобода».
 Тарасенков, Пётр Нилович (1916—1985) — советский историк, профессор Пермского политехнического института.

 Тарасенкова, Наталья Николаевна (род. 1928) — русская советская писательница.

См. также